

Корициська — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Корициська — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства